Aichberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Aichberger (geb. um 1944), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Friedrich Aichberger (1908–1992), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Eichberger
 Aichberg